Епархия Уэйраса () –  епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Уэйрас,  Бразилия. Епархия Уэйраса входит в митрополию Терезины. Кафедральным собором  епархии Уэйраса является собор Пресвятой Девы Марии.

История 

17 декабря 1960 года Римский папа Пий XII  издал буллу Ad Domimici Gregis, которой учредил епархию Уэйраса, выделив её из епархии Пиауи (сегодня -  Архиепархия Терезины). В этот же день епархия Уэйраса вошла в митрополию Белен-до-Пара. 

9 августа 1952 года епархия Уэйраса вошла в митрополию Терезины. 

28 октября 1974 года епархия Уэйраса передала часть своей территории в пользу возведения новой епархии Пикуса. 

8 декабря 1977 года епархия Уэйраса была переименована в епархию Уэйраса-Флориану.

27 февраля 2008 года епархия Уэйраса-Флориану была разделена на две епархии Уэйраса и Флориану.

Ординарии епархии 

 епископ  Francisco Expedito Lopes  (30.08.1948 – 24.08.1954) – назначен епископом Гараньюнса; 
 епископ Raimundo de Castro e Silva  (17.11.1954 – 9.11.1957); 
 епископ Edilberto Dinkelborg (20.06.1959 – 31.12.1991); 
 епископ Fernando Panico (2.06.1993 – 2.05.2001) – назначен епископом Крату; 
 епископ Augusto Alves da Rocha (24.10.2001 – 27.02.2008) – назначен епископом Флориану; 
 епископ Juarez Sousa Da Silva (27.02.2008 – 4.01.2023).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Бразилии